Henton ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Henton (* 1946), englischer Autorennfahrer
 H. Benne Henton (1877–1938), US-amerikanischer Altsaxophonist